Sezóna 2011/2012 byla 20. sezónou Běloruské ligy. Vítězem se stal tým Metallurg Žlobin.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
Metallurg Žlobin - Chimvolokno Mohylev 3:0 na zápasy (4:1, 4:1, 5:1)
Něman Hrodno - HK Liepājas Metalurgs 3:1 na zápasy (3:0, 2:3, 6:1, 3:2)
HK Homel - HK Lida 3:0 na zápasy (4:1, 4:1, 2:1)
Šachtar Soligorsk - Junosť Minsk 3:2 na zápasy (1:2, 1:2, 6:1, 3:1, 3:2 P)

Semifinále 
Metallurg Žlobin - Šachtar Soligorsk 3:2 na zápasy (1:2 P, 4:1, 1:2, 2:1, 5:3)
Něman Hrodno - HK Homel 3:2 na zápasy (3:4, 4:3, 3:2, 2:4, 1:0 P)

Finále 
Metallurg Žlobin - Něman Hrodno 4:2 na zápasy (2:3, 3:2, 5:2, 2:3, 3:2, 1:0)

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky ligy

Běloruská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2011
Lední hokej v roce 2012